Това е календарът за обикновена година, започваща във вторник.

Обикновена година е година, която не е високосна.

Този календар може да се ползва за годините (по нов стил): 1901, 1907, 1918, 1929, 1935, 1946, 1957, 1963, 1974, 1985, 1991, 2002, 2013, 2019, 2030, 2041, 2047, 2058, 2069, 2075, 2086, 2097.

 Предишна година (обикновена) Следваща година (обикновена)
 Предишна година (високосна) Следваща година (високосна)
 Целогодишни календари

Бележки 

Календари